Uplink – nelle telecomunicazioni la trasmissione da un terminale a un satellite
 Uplink – videogioco della Introversion Software
 Half-Life: Uplink –  demo del videogioco Half-Life